6X est un sigle qui peut faire référence à plusieurs avions :

 Dassault Falcon 6X, un avion d’affaires du constructeur français Dassault Aviation ;
 Piper 6X, un avion léger du constructeur américain Piper Aircraft.

Voir aussi